1437 км, 1437-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1437 км — блок-пост, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 405718
 1437 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 016946